Sebastián Romero puede referirse a:

 Sebastián Romero (siglo XVII), maestro de capilla español.
 Sebastián Romero Radigales (1884–1970), diplomático español.
 Sebastián Ariel Romero (1978–), futbolista (mediocampista ofensivo) argentino.
 Miguel Ángel Sebastián Romero (1979–), futbolista (mediocampista) argentino.
 Sebastián Romero Fernández (1996–), futbolista (delantero) chileno.